Финальный девятый этап Кубка мира по биатлону 2010/11 прошёл в норвежском Хольменколлене с четверга 17 марта по воскресенье 20 марта 2011 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 17 марта 2011 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 17 марта 2011 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 19 марта 2011 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 19 марта 2011 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 20 марта 2011 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 20 марта 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 9-й этап Кубка мира 2010/11 на сайте IBU 

9-й этап